Язбец — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Язбец, Звонко (1911—1970) — хорватский и югославский футболист, игравший на позиции защитника, и футбольный тренер.
 Язбец, Янез (род. 1984) — словенский горнолыжник, участник Олимпийских игр в Ванкувере.